Le terme Doumic constitue un patronyme de famille. Ce terme peut se référer à:

Personnalités 

René Doumic (1860–1937), journaliste français, critique littéraire, historien de la littérature et écrivain, secrétaire perpétuel de l'Académie française.
Max Doumic(1863–1914), architecte français.
Philippe Doumic (1927-2013) photographe.
Solange Doumic (1969– ), avocate pénaliste française, membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris.

Toponymes 
Lac Doumic, un plan d'eau de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.